Dos embarcaciones de Japón han sido nombrados :

 Asagumo (1938).- Destructor clase Asashio de la Armada Imperial Japonesa.

 Asagumo (DD-115).- Destructor clase Yamagumo de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF por sus siglas en inglés).